Il doppio maschile del Morocco Tennis Tour è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Walter Trusendi e Matteo Viola erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Claudio Grassi e Riccardo Ghedin hanno battuto in finale Gero Kretschmer e Alexander Satschko 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Gero Kretschmer /  Alexander Satschko (finale)
  Claudio Grassi /  Riccardo Ghedin (Campioni)

  Stefano Ianni /  Jaroslav Pospíšil (semifinali)
  Alessio Di Mauro /  Alessandro Motti (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2013
ATP Challenger Tour 2013